

Personnalités
Édouard Sautai (1965-), artiste plasticien français.
Paul Émile Sautai (1842-1901), artiste peintre français.

Homonymie de patronyme